Bryopsocus är ett släkte av insekter. Bryopsocus ingår i familjen Bryopsocidae. 

Bryopsocus är enda släktet i familjen Bryopsocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Bryopsocus